Le Championnat de France de football 1994-1995 est la  édition du championnat de France de football. Il voit la victoire du Football Club de Nantes.

Au niveau réglementaire, cette saison est marquée par le retour de la victoire à 3 points.

Les 20 clubs participants 

Clubs par année de leur dernière montée dans l'élite

Résultats

Classement final 

 Victoire à 3 points.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Leader par journée

Bilan de la saison 

 Qualifié pour la Ligue des champions : FC Nantes.
 Qualifié pour la Coupe des vainqueurs de coupe : Paris SG (vainqueur de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue).
 Qualifiés pour la Coupe de l'UEFA : Olympique lyonnais, AJ Auxerre, RC Lens et AS Monaco.
 Qualifiés pour la Coupe Intertoto : Girondins de Bordeaux, FC Metz, AS Cannes et RC Strasbourg.

 Relégués en Division 2 : SM Caen et FC Sochaux.
 Joueront la saison prochaine en Division 1 : EA Guingamp et FC Gueugnon.
 Repêché : AS Saint-Étienne.

Les champions de France

Buteurs

Records 
Cette saison fut celle de tous les records pour le FC Nantes. Meilleure attaque, meilleure défense, une seule défaite,  et  buteur et enfin une élection du meilleur entraîneur.

Notes et références

Voir aussi 

 

1994-1995
Football en France en 1994
Football en France en 1995